Ахмаду́лин — фамилия; имеет женскую форму Ахмаду́лина. Известные носители:
 Ахмадулин, Евгений Валерьевич (род. 1944) — учёный, журналист, поэт.

Ахмадулина 
 Ахмадулина, Белла Ахатовна (1937—2010) — русская поэтесса, писательница, переводчица.

См. также 
 Ахмадуллин